Јуриј Соучек (Љубљана, 5. април 1929) је био југословенски и словеначки филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1955. || Три приче || /
|-
| 1955. || Тренуци одлуке || /
|-
| 1957. || Не чекај на мај || Џони
|-
| 1958. || Једини излаз || Немачки војник
|-
| 1959. || Три четвртине Сунца || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1960. || L’enclos || Шеф кухиње
|-
| 1961. || Породични дневник || Јани
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1974. || Страх || Судија Вацлав
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1980. || Хусинска буна (ТВ филм) || /
|-
| 1981. || 40 зелених слонов (ТВ серија) || Наратор (глас)
|-
| 1985. || -{Der Sonne entgegen}- (ТВ серија) || /
|-
| 1986. || Херетик (ТВ филм) || /
|-
| 1987. || Прави гусар || Гувернер / Тони
|-
| 1988. || -{P.S. Post Scriptum}- || Сусед
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1998. || Социализација бика || Краљ галаксије (глас)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2000. || З љубезнијо (кратки филм) || /
|-
| 2001. || Злато срце (кратки филм) || Др Гузман
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1929.
Словеначки глумци
Југословенски глумци
Љубљанчани